De Sagara Satrya's (Ridders van de zee) is een water-scoutingvereniging in Oegstgeest. De groep is opgericht in 1946. Het clubhuis is een oude boerderij en bevindt zich aan het Oegstgeesterkanaal vanwaar er gemakkelijk op de Kagerplassen te komen is. De vereniging is gemengd met zowel mannelijke als vrouwelijke leden.

Speltakken 
De groep is onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën, speltakken.

 Bevers, 5 tot 7 jaar.
 Welpen, 7 tot 11 jaar.
 Junioren, 11 tot 13 jaar.
 Zeeverkenners, 13 tot 16 jaar.
 Wilde Vaart, 16 tot 18 jaar.

Derja Scouting 
De Derja Scouting is een land-scoutingvereniging die zich in 2021 bij de Sagara's heeft gevoegd. 

 Derja Welpen, 7 tot 11 jaar.
 Derja Scouts, 11 tot 15 jaar.

Externe link 

 Website www.sagara.nl

Vereniging in Zuid-Holland
Scoutinggroep in Nederland
Oegstgeest